rwm – codice ISO 639-3 della lingua amba (ugada)
 RWM (segnale tempo) è una stazione radio Russa che trasmette il segnale di tempo in orde corte.